Lydia Hiernickel (ur. 23 grudnia 1996 w Schwanden) – szwajcarska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Gardes Frontiere.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 26 lutego 2011 roku, podczas zawodów juniorskich w szwajcarskiej miejscowości Einsiedeln, gdzie uplasowała się na 14. pozycji na dystansie 5 km stylem klasycznym ze startu masowego.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 stycznia 2016 podczas zawodów PŚ w czeskim Novym Měscie, gdzie wystąpiła w sztafecie razem z Nathalie von Siebenthal, Nadine Fähndrich i Heidi Widmer. Sztafeta ostatecznie zajęła 8. miejsce ze stratą +2:58,7 minut do zwycięskiej sztafety Norwegii, która wygrała pościg z czasem 50:17,2 min. Indywidualnie zadebiutowała 10 grudnia 2017 w Davos na dystansie 10 km stylem dowolnym, gdzie uplasowała się na 64. pozycji. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Lydia Hiernickel na stronie FIS 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996